Worcester er navnet på flere steder:

 Storbritannien
 Worcester, en by i England og hovedby for Worcestershire. Byen som andre Worcesters er opkaldt efter
 Worcestershire, en county i England

 Sydafrika
 Worcester, Western Cape

 USA
 Worcester, Massachusetts, største by med det navn
 Worcester County, Massachusetts
 Worcester, New York
 Worcester Township, Montgomery County, Pennsylvania
 Worcester, Vermont
 Worcester, Wisconsin
 Worcester, Wisconsin (community)
 Worcester County, Maryland
 Worcester Township, Pennsylvania
 Barry, Illinois,, tidligere kendt som Worcester
 Marquette, Michigan, tidligere kendt som Worcester

Se også 
 Worcestershire Sauce